Rosół (zupa)
 Jan Rosół
 Janusz Rosół
 Rosół (utwór)